

Patronyme 
 Saint Riquier est un saint catholique qui évangélisa la Picardie au . 
 Georges Riquier (1918-1998) est un comédien français.
 Guiraut Riquier est un troubadour du  siècle.
 Riquier frère de Ragnacaire roi de Cambrai.
 Camille Riquier (né en 1974),  philosophe, professeur à l'Institut catholique de Paris.

Toponyme 
 Saint-Riquier est une commune française, située dans le département de la Somme.
 Saint-Riquier-en-Rivière est une commune française, située dans le département de la Seine-Maritime. 
 Saint-Riquier-ès-Plains est une commune française, située dans le département de la Seine-Maritime. 
 Riquier est un quartier de Nice.

Homonymie de patronyme